Jméno a příjmení Jan Janků má více nositelů:

 Jan Janků (hudební skladatel) (1867–1898) – český hudební skladatel a učitel ve Smiřicích
 Jan Janků (politický vězeň) (1921–2019) – vězeň komunistického režimu
 Jan Janků (* 1971) – český sportovec, atlet, skokan do výšky, bratr Tomáše Janků